Лисмор (;  (Люс-Мор)) — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Уотерфорд (провинция Манстер) у реки Блэкуотер и трассы . Одна из достопримечательностей поселения — замок Лисмор.

В Австралии у Лисмора есть одноименный город-побратим.

В 2004 году город выигрывал Irish Tidy Towns Competition.

Демография 
Население — 1240 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1182 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 790, население пригородов (environs) — 450.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 

Города Ирландии
Населённые пункты графства Уотерфорд